Il campionato sudamericano di pallavolo femminile Under-20 2016 si è svolto dal 26 al 30 ottobre 2016 a Uberaba, in Brasile: al torneo hanno partecipato sei squadre nazionali Under-20 sudamericane e la vittoria finale è andata per la diciannovesima volta, la quattordicesima consecutiva, al Brasile.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di partite vinte;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Brasile(Diciannovesimo titolo)

Secondo posto
Argentina

Terzo posto
Perù

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2016
 2016